Малый Петряк — название рек:

Россия 
 Малый Петряк (приток Васюгана) — река в Томской области.
 Малый Петряк (приток Большого Петряка) — река в Томской области.